L'edizione 1943-44 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Leif Larsson (IFK Göteborg), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti
Malmö FF campione di Svezia 1943-44.
IK Brage e Sandvikens IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1943
Calcio nel 1944
Campionato svedese di calcio